Старая Суртайка — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Быстрянский сельсовет.

История 
Основан в 1726 году. В 1926 году деревня Старо-Суртайская состояла из 74 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали шорцы. В административном отношении являлась центром Старо-Суртайского сельсовета Сростинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)